Кассар (, Kassar) — фамилия. Известные носители:
 Кассар, Джефф (род. 1974) — американский футболист и футбольный тренер.
 Кассар, Джон (род. 1958) — мальтийско-канадский режиссёр и продюсер телевидения.
 Кассар, Жак (1679—1740) — французский корсар.
 Кассар, Иван (род. 1966) — композитор, пианист, аранжировщик и музыкальный директор.
 Кассар, Марио (род. 1951) — американский кинопродюсер.

См. также 
 Кассара
 Кассаро
 Кассарское ущелье